O Federal Rugby Club é uma agremiação esportiva brasileira da cidade de São Paulo que pratica o Rugby Union. O clube foi fundado no dia 1 de março de 1971.

História 
O clube nasceu dentro do CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica) de São Paulo em 1971 através de estudantes da instituição. Durante o longo dos anos, a estrutura e o número de associados foi crescendo, fazendo com que a equipe também criasse outras categorias para treinamento e competição (feminino, M15, M17 e M19).

A agremiação se destaca na organização do Torneio Fênix de Rugby, considerado uma das principais competições das categorias de base no Brasil. O clube possui também um campo-sede, que fica localizado na cidade de Atibaia.

No ano de 2008, a equipe conquistou o título do Campeonato Paulista de Rugby Série B.

Ultimas conquistas 
  2008
  Campeão Paulista de Rugby da Série B
  3o Colocado na Copa do Brasil
  2009
  6o Colocado no Campeonato Paulista de Rugby da Série A
  5o Colocado na Copa do Brasil
  2010
  Vice Campeão Paulista de Rugby da Série B
  Vice Campeão da Copa do Brasil
  2011
  Vice Campeão Paulista de Rugby da Série B

Ligações externas 
 

Times de rugby de São Paulo
Esporte na cidade de São Paulo